Jean Schweighaeuser ist der Name folgender Personen:

 Jean Schweighaeuser (1742–1830), elsässischer Altphilologe und Philosoph, siehe Johannes Schweighäuser
 Jean Geoffroy Schweighaeuser (1776–1844), elsässischer Altphilologe, Archäologe und Kunsthistoriker, siehe Johann Gottfried Schweighäuser